Хамилтън може да се отнася за:

Градове 
 Хамилтън (Бермуда), столицата на Бермудските острови;
 Хамилтън (Англия), град в Англия;
 Хамилтън (Канада), град в Канада;
 Хамилтън (Нова Зеландия), град в Нова Зеландия;
 Хамилтън (Шотландия), град в Шотландия;
 В САЩ
 Хамилтън (Вашингтон)
 Хамилтън (Масачузетс)
 Хамилтън (Монтана)
 Хамилтън (Ню Йорк)
 Хамилтън (Охайо)

Окръзи в САЩ 
 Хамилтън, Айова;
 Хамилтън, Илинойс;
 Хамилтън, Индиана;
 Хамилтън, Канзас;
 Хамилтън, Небраска;
 Хамилтън, Ню Йорк;
 Хамилтън, Охайо;
 Хамилтън, Тексас;
 Хамилтън, Тенеси;
 Хамилтън, Флорида;

Личности 
 Александър Хамилтън (1757 – 1804), баща основател на САЩ
 Антъни Хамилтън (р. 1971), английски играч на снукър
 Бетъни Хамилтън (р. 1990), сърфист от САЩ
 Гай Хамилтън (1922 – 2016), английски режисьор
 Линда Хамилтън (р. 1956), американска актриса
 Луис Хамилтън (р. 1985), британски автомобилен пилот
 Уилям Хамилтън (1788 – 1856), английски философ и логик
 Уилям Хамилтън (1730 – 1803), шотландски дипломат, антиквар, археолог и вулканолог

Вижте също 
 Хамилтън Колидж;
 Хамилтън Сити;
 Хамилтън Уоч.
 ФК Хамилтън Академикал.